Sankt Florian poate fi:

Sankt Florian (Linz-Land), în Oberösterreich, Austria
Sankt Florian am Inn, în Oberösterreich
Groß Sankt Florian, în Stiria
Catedrala Sfântul Florian din Vaduz, în Liechtenstein

Vezi și 
Florian